Don steht für:

Fließgewässer:
 Don (Asowsches Meer), Strom zum Asowschen Meer in Russland
 Don (Krishna), Nebenfluss des Krishna in Indien
 Don (Orne), rechter Nebenfluss der Orne in Frankreich
 Don (Vilaine), Nebenfluss der Vilaine in Frankreich

Ortschaften:
 Don (Trentino), ehemalige italienische Gemeinde im Trentino
 Don (Nord), französische Gemeinde im Département Nord
 Weiler in der ehemaligen französischen Gemeinde Vieu im Département Ain

Technik:
 von 1904 bis 1907 der Name eines russischen Hilfskreuzers, siehe Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1924)

Kunst & Kultur
 der vierte Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe დ
 DON (Zeitschrift), deutsche Schwulen-Zeitschrift (1970–1995)

Filme:
 Don (1978), indischer Spielfilm aus dem Jahr 1978
 Don – Das Spiel beginnt, indischer Spielfilm aus dem Jahr 2006
 Don – The King is back, indischer Spielfilm aus dem Jahr 2011

Personen:
 Don (Anrede), höfliche Anrede bzw. Ehrentitel im italienischen und spanischen Sprachraum
 Kurzform des Vornamens Donald

Namensträger:
 Alan Campbell Don (1885–1966), britischer Geistlicher
 David Don (1799–1841), britischer Botaniker
 Florian Don-Schauen (* 1964), deutscher Autor von Fantasy-Büchern und Lektor
 
 Kaye Don (1891–1981), britischer Automobilrennfahrer und Motorbootweltrekordinhaber
 Meyah Don (Tim Hirschfeld; * 1976), deutscher Rapper
 Nigel Don (* 1954), schottischer Politiker
 Philip Don (* 1952), englischer Fußballschiedsrichter 
 Pierre Le Don (* 1932), französischer Radrennfahrer
 Polow da Don (* 1978), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent und Rapper
 Stefflon Don (* 1991), britische Sängerin und Rapperin
 Tim Don (* 1978), britischer Duathlet und Triathlet
 Walter Don, deutscher Handballspieler und -trainer

DON steht als Abkürzung für:
 Deoxynivalenol, ein Schimmelpilzgift
 Department of the Navy, das US-Marineamt, siehe United States Department of the Navy
 6-Diazo-5-oxo-L-norleucin, eine Aminosäure
 Dissolved Organic Nitrogen, siehe Gelöster organischer Stickstoff
 Landkreis Donau-Ries, Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 Don River
 River Don
 Done
 Donn

Abkürzung